«Леопард» () — основной танк, и его модернизированные варианты, состоявшие на вооружении ВС ФРГ, до 1980-х годов, а также в вооружённых силах Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где он собирался по лицензии. 

Танк до настоящего времени находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года. Ему на смену пришёл Леопард 2.

История создания 
История создания «Леопарда» уходит в 1956 год, когда Италия, Франция и Западная Германия (ФРГ) решили совместно разработать основной танк, который мог бы составить конкуренцию по огневой мощи, подвижности и бронезащите основным танкам государств — участников Варшавского Договора. В 1965 году опытные образцы были собраны в Германии (Франция отказалась сотрудничать), и после комплексных испытаний была выбрана модель Ф. Порше. Производство началось в 1965 году на заводе Krauss-Maffei. Леопард стал основным танком ВС ФРГ, а также в Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где этот танк собирался по лицензии.

Когда бундесвер реформировался, он имел на вооружении американские основные танки М47 и М48, оба с 90-мм пушкой. Было принято решение, что танки М47 должны быть заменены более современными танками со 105-мм пушкой, были выбраны две группы конструкторов (названные A и Б), чтобы создать прототипы боевой машины для сравнительных испытаний. В это же время Франция создала прототипы танка AMX-30 для замены своих танков американской поставки М47. Ожидалось, что либо новый западногерманский танк, либо AMX-30 станет единым основным танком в обеих армиях, но дело кончилось тем, что каждая из них пошла своим путём. В ФРГ продолжение работы над конструкцией группы A привело к стандартизации танка, названного «Леопард».

Серийное производство 
Первая партия танков выпущена немецкой фирмой KraussMaffei в Мюнхене в сентябре 1965 года. Всего было выпущено более 4 744 основных и 1 741 специальных танков, различных модификаций. В дальнейшем работы по модернизации танка реализовывались в рамках многонациональной программы NATO, в которой, помимо ФРГ, принимали участие военные ведомства и предприятия оборонной промышленности ещё пяти стран, в том числе Дания, Норвегия, Италия, Бельгия, Нидерланды.

Описание конструкции 
«Леопард» выполнен по классической компоновке, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, отделения управления — в передней и боевого отделения — в средней части машины. Экипаж танка состоит из четырёх человек: механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего.

Бронирование 
В требованиях, выдвинутых министерством обороны Германии (BMVg) 25 июля 1957 года, указывалось, что масса перспективного немецкого  танка не должна превышать 30 т, он должен выдерживать поражения 20-мм бронебойным снарядом, при стрельбе с близкого расстояния со всех направлений обстрела, иметь многотопливный двигатель с удельной мощностью 30 л.с. на тонну, разработка должна вестись с применением новейших технологий. Максимальная ширина танка не должна превышать 3,15 м.

Приоритеты были расставлены следующим образом. На первом месте подвижность (удельная мощность 30 л.с. ), на втором месте огневая мощь (90-мм пушка), бронирование на последнем месте, так как считалось, что реальной защиты от кумулятивных боеприпасов не существует. Год спустя (1 апреля 1958 года) требования по боевой массе танка, калибру орудия и уровню броневой защиты были пересмотрены в сторону увеличения. 

Особое внимание было уделено основному вооружению, боеприпасам и средствам наведения. Ставились требования точности стрельбы в дневных и ночных условиях; пробивная способность на уровне 150 мм броневой стали под углом 60° на расстоянии от 2000 до 2500 метров.

Сварной корпус выполнен из листов броневой стали и разделён поперечной перегородкой на боевое и моторно-трансмиссионное отделения. Толщина лобовой брони (ВЛД) составляет 70 миллиметров, угол наклона 60°. Толщина бортовой брони корпуса составляет в среднем 30—35 миллиметров, толщина броневых плит днища и кормы 20 и 25 миллиметров соответственно.

Башня выполнена в виде единой фасонной отливки, за исключением части крыши, несущей два люка. 
Толщина брони литой башни составляет до 60 миллиметров, которая была увеличена на модификации A2, и позднее, в рамках программы повышения боевой эффективности с 1975 по 1977 год, дополнительно усилена за счёт навесных стальных бронеэлементов (немецк. Zusatzpanzerung), разработанных компанией Blohm & Voss. Бронеэлементы из стали высокой твёрдости крепились на основную броню с зазором с помощью резиновых опор-амортизаторов. Это усиление позволило повысить уровень защиты башни до уровня Леопарда A3.
Башни модификаций А3 и А4 выполнялись сварными по разнесённой схеме бронирования и имели одинаковый уровень защиты. Дополнительная (навесная) броня на эти башни не устанавливалась. При собственной массе девять тонн литая башня конструкции Wegmann являлась относительно лёгкой по сравнению с двенадцатью тоннами башни M48 или 15 тоннами башни Чифтен. Башни модификаций А3 и А4 легко узнать по угловатой форме и маске клинообразной формы.

Вооружение 
Основным вооружением всех модификаций «Леопарда» является нарезная полуавтоматическая пушка L7A1 или L7A3 калибра 105 мм, производившаяся по британской лицензии. Пушка L7 с длиной ствола в 52 калибра / 5460 мм, оборудована эжектором для удаления пороховых газов после выстрела и снабжена быстросъёмным соединением трубы ствола с казённой частью. Орудие устанавливается в лобовой части башни на цапфах, в спаренной с пулемётом установке, допускающей её вертикальную наводку в пределах от −9° до +20° при помощи электрогидравлического привода. Боекомплект орудия составляет, в разных случаях, от 55 до 60 унитарных выстрелов, 42 из которых располагаются в левой части отделения управления, а остальные размещаются в укладках в боевом отделении. «Леопард» способен вести огонь стандартной номенклатурой 105-мм боеприпасов НАТО, включающей выстрелы с подкалиберными бронебойными с отделяемым поддоном, кумулятивными, осколочно-фугасными и фугасно-бронебойными снарядами. С начала 1980-х годов производилась замена выстрелов БПС-Т на более эффективные БОПС-Т (индекс выстрела DM23, является лицензионной копией израильского M111).

Вспомогательное вооружение «Леопарда» состоит из двух 7,62-мм пулемётов MG-3A1, один из которых спарен с пушкой, а другой, зенитный, размещается на турельной установке у люка командира. Общий боекомплект пулемётов составляет 5200 патронов. В некоторых вариантах зенитный пулемёт может заменяться 12,7-мм M2.

Средства наблюдения и связи 
Основной прицел наводчика EMES-18 совмещён с лазерным дальномером. Тепловизионный канал обеспечивает ведение стрельбы из пушки ночью на дальностях до 2000 метров. Поле зрения прицела имеет независимую стабилизацию в двух плоскостях. В танке установлены автоматическая встроенная система выверки прицела и система контроля функционирования комплекса управления огнём. Кроме основного прицела наводчика имеется вспомогательный телескопический шарнирный прицел FERO-Z12. Прицелы наводчика и командира снабжены автоматически закрывающимися шторками, исключающими кратковременное ослепление при выстреле ночью. Электронный баллистический вычислитель вырабатывает поправки на скорость цели, боковой ветер, дальность до цели, крен цапф пушки, температуру воздуха и атмосферное давление, собственную скорость танка и износ канала ствола. На танке установлен двухплоскостной стабилизатор вооружения электрогидравлического типа. В качестве вспомогательного вооружения используются два 7,62-мм пулемёта (спаренный с пушкой и зенитный).

Двигатель и трансмиссия 
МТО в едином блоке с трансмиссией и обслуживающими системами. Установлен многотопливный четырёхтактный десятицилиндровый дизель жидкостного охлаждения MB 838 СаМ-500. Масса блока — 4600 кг. Пуск двигателя производится электростартером; конструкция трансмиссии позволяет осуществлять пуск двигателя с толкача. Двухпоточная гидромеханическая трансмиссия 4НР-250 включает однореакторную комплексную гидропередачу с блокировочным фрикционом, планетарную коробку передач и механизм поворота дифференциального типа. Планетарная коробка передач с двумя степенями свободы имеет автоматическое переключение. Для управления поворотом используется штурвал. Предусмотрена возможность дублированного управления движением от командира. Кроме того, разработано устройство для дистанционного управления движением танка по кабелю или радиоканалу (например, при преодолении водных преград по дну). Для контроля работы агрегатов и систем силового блока имеется встроенное диагностическое оборудование. Гусеничный движитель содержит по 7 опорных и по 4 поддерживающих катка на борт, направляющие колёса с механизмом натяжения, ведущие колёса, гусеницы с резино-металлическими шарнирами. В системе подрессоривания применена торсионная подвеска с телескопическими гидроамортизаторами на 1, 2, 3, 6 и 7 узлах. Гусеница имеет обрезиненную беговую дорожку и съёмные резиновые подушки. Направляющие колёса взаимозаменяемы с опорными катками. Пробег до капитального ремонта установлен 10000 километров. В танке имеется ультракоротковолновая телефонная симплексная радиостанция SEM-90 с диапазоном рабочих частот 30—80 МГц.

Модификации 
 Леопард  (1965) — сварной корпус, литая башня. Нестабилизированная 105-мм пушка L7A3, 60 выстрелов: 42 слева от водителя, 3 готовых и 15 в башне (31 бронебойных подкалиберных (APDS), 26 кумулятивно-осколочных (HEAT), 3 дымовых). Стереоскопический/совмещаемый прицел-дальномер TEM-1A (база 1720 мм) с увеличением х8 и х16. Резервный прицел TZF-1A с увеличением х8. 7,62-мм спаренный пулемёт MG3 с боекомплектом 1250 патронов. Независимый панкратический прицел командира TRP-1A с увеличением от х6 до х20. 8 стеклоблоков. Двигатель MB 838 CaM-500 мощностью 830 л. с. Два бака в моторном отделении ёмкостью 1010 литров (позже 985 л). Преодолевает водные преграды глубиной 1,2 м без подготовки и 2,25 м с ОПВТ. Масса 40 т, скорость — 65 км/ч.
 Леопард А1 (1970) — программа модернизации, запущенная после окончания производства Леопарда 1. Система стабилизации, теплоозащитный кожух для орудия, гусеницы новой конструкции со съёмными резиновыми подушками, замена активных инфракрасных приборов у водителя и командира на пассивные, модернизировано ОПВТ до глубины 4,0 м. Масса танка возросла до 41,5 т.
 Леопард А2 (1972) — усилено бронирование новой литой башни. Кроме того, были усовершенствованы воздушные фильтры двигателя и фильтровентиляционная система защиты от оружия массового поражения.
 Леопард А3 (1973) — новая сварная башня с разнесённой бронёй (уровень защиты равен А2, объём башни вырос). Усовершенствованный прицел командира TRP-2A. Масса — 42,4 т.
 Леопард А4 (1974) — Леопард 1-А4 включает в себя некоторые наработки будущего на то время танка Леопард 2, который был выпущен в 1980 годах. По сравнению с предыдущими модификациями А1 и А2, конструкция башни полностью переработана для достижения большей защищённости за счёт улучшения схемы разнесённого бронирования. Более того, улучшено электрическое оборудование и был установлен первоклассный дальномер для командира танка. Масса танка была увеличена с 40,0 до 42,4 тонны. Двигатель — дизельный Мерседес-Бенц с двумя турбокомпрессорами с мощностью 830 л. с. при 2200 об./мин. Максимальная скорость составляет 65 км/ч, запас хода — 600 км. Танк способен преодолевать водные преграды глубиной до 2,25 м, а с установленным шноркелем — до 4,0 м. Благодаря стабилизатору основного орудия танк получил возможность вести огонь во время движения (пушка — Виккерс L7A1 калибра 105 мм, производившаяся по британской лицензии). Башня — как у Леопарда 1A3. Новая СУО. Стабилизированный прицел командира PERI R12 и стереоскопический прицел наводчика EMES 12A1, баллистический вычислитель. Боекомплект сокращен до 55 выстрелов (42 рядом с водителем и 13 в башне). Масса — 42,4 т.
 Леопард А1А1 (1975) — модернизация Леопарда 1А1. Усилена броня башни с помощью навесных стальных экранов, установленных с зазором на резиновых опорах–амортизаторах. Масса — 42,4 т.
 Леопард А1А2/А2А1/А3А1 (1980) — соответственно, Леопард 1А1А1, Леопард 1А2 и Леопард 1А3, оснащённые системой ночного видения PZB 200 с низкоуровневой телекамерой. На Леопарде 1А4 она не устанавливалась. Эта система предназначалась в качестве промежуточного варианта на Леопарде 2 до появления тепловизоров.
 Леопард А5 (1987) — модернизация 1225 танков Леопард 1А1А1. Новая СУО EMES 18 на основе EMES 15 для Леопарда 2. Прицел командира TRP-1A и резервный TZF-1A сохранились.

На вооружении 
  — 500 «Леопард» 1A4/5 и 55 «Леопард» 1, по состоянию на 2023 год, 425 Leopard-1А5 поставлено в 1998—2007 из состава ВС Германии

  — 170 «Леопард» 1А4, 227 «Леопард» 1А3 и 12 «Леопард» 1, по состоянию на 2016 год
  — 128 «Леопард» 1A1BE, 220 «Леопард» 1A5BR и более 9 Леопард 1, по состоянию на 2016 год. 87 Leopard-1А1 поставлены из состава ВС Бельгии в 1997-2001 годах 220 поставлены из состава ВС Германии в 1999-2012 годах.
  — одна из пяти исходных иностранных заказчиков танка; 177 «Леопард» 1, по состоянию на 2016 год
  — 159 «Леопард» 1, по состоянию на 2016 год
  — одна из пяти исходных иностранных заказчиков танка; 102 «Леопард» 1A5, по состоянию на 2010 год
  — 90 «Леопард» 1A3 на хранении, по состоянию на 2009 год (решение о закупке данного танка для замены состоящих на вооружении с 1950 года «Центурионов» было принято на конкурсной основе, после сравнительных испытаний «Леопардов» и американских M60A1 летом 1972 года на Квинслендских тропических полигонах)
  — одна из пяти исходных иностранных заказчиков танка; 84 «Леопард» 1, по состоянию на 2016 год
  — 61 «Леопард» 1C2 на хранении, по состоянию на 2016 год
  — 40 «Леопард» 1, по состоянию на 2010 год. Из состава ВС Бельгии
  — 30 «Леопард» 1, по состоянию на 2010 год
  — ожидается поставка до 178 танков  «Леопард» 1A5» до 2025 года
  — одна из пяти исходных иностранных заказчиков танка; 15 «Леопард» 1, по состоянию на 2016 год
  — 10 «Леопард» 1, по состоянию на 2016 год
  — одна из пяти исходных иностранных заказчиков танка; 6 «Леопард» 1, по состоянию на 2016 год

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
 Танк Leopard-1
 Бронетехника Германии (ФРГ) в энциклопедии бронетанковых вооружений
 Видеоролик: Leopard 1 — основной боевой танк
 Танк Leopard I - история создания и устройство танка

Танки Германии
Военная продукция Krauss-Maffei
Военная продукция Porsche
Танки с четырёхтактным дизелем